Kalla kriget () är en amerikansk dokumentär-TV-serie i 24 delar om det kalla kriget. Serien producerades av Jeremy Isaacs. Serien sändes ursprungligen i CNN under perioden 27 september 1998–4 april 1999.

Serien sändes i Sveriges television om lördagseftermiddagarna under perioden 24 april–16 oktober 1999.

Avsnitt

Källor

Fotnoter

Amerikanska krigs-TV-serier
Amerikanska TV-serier från 1990-talet
Dokumentärer på TV
Historieprogram på TV
Kalla kriget
TV-seriestarter 1998